Rekrystalizacja – metoda oczyszczania krystalicznych związków chemicznych poprzez ich wielokrotne krystalizowanie i topienie bądź rozpuszczanie. Jedną z odmian rekrystalizacji jest krystalizacja strefowa.

Procesy rozdziału